Граф Никола́й Я́ковлевич Булга́ри (,  — ) — декабрист, поручик кирасирского полка.

Биография 
Из дворян Петербургской губернии. Родился в е. По происхождению — грек. Сын Якова Николаевича Булгари (член тайной организации Филики Этерия) и Елизаветы из рода Кричулески. Воспитанный в частных пансионах пастора Колленца и барона Шабо, учился дома с профессорами Пажеского корпуса (до этого заведения был записан 1809 года). Со 2 мая (20 апреля) 1823 года — корнет кирасирского полка, с 18 (06) апреля 1824 года — поручик.

Член Южного общества, к которому был привлечён в начале 1825 года Ф. Ф. Вадковским. Арестованный в Одессе 8 января 1826 года (27 декабря 1825), был доставлен в Петропавловскую крепость. Осуждён по 7-му разряду, по конфирмации приговорён к 2 годам каторжных работ. 22 августа 1826 года срок наказания сокращён до 1 года. В июле 1826 года лишён чинов и дворянства. Наказание отбывал в Динабургской крепости.

По ходатайству коменданта крепости Булгари было разрешено после окончания срока наказания вступить в службу рядовым. С осени 1827 года — рядовой 45-го егерского полка, дислоцированного в Финляндии. По ходатайству матери переведён в действующую армию. В 1829 году стал унтер-офицером, в 1832 году — прапорщиком. С 1832 года служил в Чугуевском уланском полку. В 1834 году произведён в поручики. 31 января 1835 года уволен с воинской службы, назначен переводчиком на таможне в городе Керчь.

В 1836 году стал чиновником по особым поручениям при керченском градоначальнике князе Захари Херхеулидзе. В конце 1830-х годов переехал в Ревель.

Литература 
 Сборник биографий кавалергардов: 1801—1826. СПб., 1906.
Следственное дело Н. Я. Булгари.«Восстание декабристов», Т. XIII, С. 111–128, pdf
 Восстание декабристов: Документы. М., 1975. Т. 13.
 Усенко П. Керчь в судьбах декабристов // 175 лет Керченского Музея Древностей: Материалы международной конференции. Керчь, 2001.

Источники 
 Декабристы : Биографический справочник / Под ред. академика М. В. Нечкиной. — М. : Наука, 1988. — С. 29—30.

Кавалергарды
Декабристы